Arantxa Loizaga (nacida el 25 de noviembre de 1983), es una periodista mexicana, nacionalizada norteamericana, es conocida por su paso en Univisión y en la actualidad es la presentadora de Un Nuevo Día en la mañana, junto con el presentador, Nacho Lozano.

Biografía 
Loizaga es una periodista muy reconocida en el mundo, por haber realizado entrevistas a muchas personalidades, entre ellos al ex-presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el cual tras esta entrevista se sumergió de lleno en el mundo de la televisión, a pesar de que entró a la temprana edad de 18 años de edad.

Univisión (2007-2021) 
Loizaga entró a laborar a tan temprana edad en la cadena de noticias Univisión, en vocación de informar a la comunidad latina en los Estados Unidos donde presentaba el segmento noticioso de Despierta América, donde se compenetró con sus compañeros como Satcha Pretto donde cada vez la sustituía y en el cual maduraba en el medio para cada vez tener mayores apariciones y en el cual Loizaga se traslada frecuentemente a San Antonio, Texas en el año 2012 para poder también en dicha ciudad desarrollar su carrera. 
Su etapa en Univision se cierra a inicios del año 2021, cuando acepta la oferta del canal Telemundo, donde pasa a conducir el nuevo programa de  Hoy Día.

Telemundo (2021-presente) 
Se une a la cadena Telemundo el 15 de febrero del 2021, donde pasa a conducir el nuevo programa de Hoy Día con el conductor Mexicano Nacho Lozano y Nicole Suárez y con Adamari López.

Vida personal 
Actualmente está casada con un marino de la Armada de los Estados Unidos, de nombre Adam desde el 2017.

Referencias 

Periodistas de Estados Unidos
Personas de Florida